est le titre de plusieurs œuvres, qui peut faire référence à :

Téléfilm 

 Dancing in the Dark, un téléfilm avec Victoria Principal diffusé en 1995.

Cinéma 

 Chanson dans la nuit (Dancing in the Dark), un film réalisé par Irving Reis sorti en 1949 ;
 Dancing in the Dark, un film réalisé par Anthony Kramreither sorti en  1986 ;
 Dancing in the Dark, un film réalisé par Melanie Star Scot sorti en  2017.

Roman 

 Dancing in the Dark, un roman de Joan Barfoot paru en 1982 ;
 Dancing in the Dark, un roman de Donald Serrell Thomas paru en 1992 ;
 Dancing in the Dark, un roman de Stuart M. Kaminsky paru en 1996 ;
 Dancing in the Dark, un roman de Caryl Phillips paru en 2005 ;
 Dancing in the Dark, un roman de Mary Jane Clark paru en 2005.

Musique

Album 

 Dancing in the Dark, un album de jazz de Sonny Rollins sorti en 1987 ;
 Dancing in the Dark, un album de jazz de Fred Hersch sorti en 1992 ;
 Dancing in the Dark, un album de Tierney Sutton sorti en 2004.

Chanson 

 Dancing in the Dark, une chanson d'Arthur Schwartz et Howard Dietz enregistrée en 1931 dans le film The Band Wagon ;
 Dancing in the Dark, une chanson de Bruce Springsteen sortie le  sur son album Born in the USA ;
 Dancing in the Dark , une chanson de Kim Wilde coécrite avec Nicky Chinn et Paul Gurvitz sortie en 1983 ;
 Dancing in the Dark, une chanson de Mike Mareen sortie en 1985 ;
 Dancing in the Dark, une chanson de l'interprète belge Jessy sorti en 2006 ;
 Dancing in the Dark, une chanson du groupe allemand Tokio Hotel sorti en 2014.

Voir aussi 

 Dance in the Dark, une chanson interprétée par Lady Gaga sur l'album The Fame Monster en 2009.